keversoorten uit de familie van de loopkevers (Carabidae):
 achtvlekpriemkever, 
 akkerpriemkever, 
 beekpriemkever, 
 bergpriemkever, 
 berookte priemkever, 
 blauwe priemkever, 
 bleke priemkever, 
 bospriemkever, 
 brakwaterpriemkever, 
 bronzen priemkever, 
 donkere venpriemkever, 
 duinpriemkever, 
 geelpootpriemkever, 
 gele kwelderpriemkever, 
 gepuncteerde priemkever, 
 gestreepte priemkever, 
 getande priemkever, 
 gevlekte kwelderpriemkever, 
 gewone viervlekpriemkever, 
 gladde viervlekpriemkever, 
 glanspriemkever, 
 groefkoppriemkever, 
 grote leempriemkever, 
 grote smalnekpriemkever, 
 grote vierpuntpriemkever, 
 heidepriemkever, 
 iriserende priemkever, 
 kleine leempriemkever, 
 kleine smalnekpriemkever, 
 kleipriemkever, 
 kwelderpriemkever, 
 moerasbospriemkever, 
 muurpriemkever, 
 oeverpriemkever, 
 platte priemkever, 
 ribbelkoppriemkever, 
 rivierpriemkever, 
 roodbandpriemkever, 
 roodbruine priemkever, 
 roodhalspriemkever, 
 roodveegpriemkever, 
 schorspriemkever, 
 sierlijke priemkever, 
 slanke kwelderpriemkever, 
 snelle priemkever, 
 strandpriemkever, 
 tengere kwelderpriemkever, 
 tweepuntpriemkever, 
 veenpriemkever, 
 viervlekpriemkever, 
 vlekpriemkever, 
 weidepriemkever, 
 zilveren priemkever,